A londoni metróhálózat Nagy-Londont, valamint az Egyesült Királyság Buckinghamshire, Essex és Hertfordshire hazai megyéit szolgálja ki. Első szakasza 1863. január 10-én nyílt meg a forgalom előtt, amivel ez a világ legrégebbi metróhálózata, habár hálózat körülbelül 55%-a felszínen fut, mivel a vonalakat a külvárosban általában a felszínen vezetik.

A hálózat 11 vonalból – Bakerloo, Central, Circle, District, Hammersmith & City, Jubilee, Metropolitan, Northern, Piccadilly, Victoria, Waterloo & City – és 270 metróállomásból áll. A metrót a Transport for London (TfL) üzemelteti.

Két esetben több különálló állomás egy néven osztozik. Az egyik ilyen a Circle, a District és a Hammersmith & City vonalak Edgware Road állomása, ami mellett a Bakerloo vonalnak is van egy Edgware Road nevű állomása. A másik ilyen eset a District és a Piccadilly vonalak Hammersmith metróállomása, valamint a közeli Circle és Hammersmith & City vonalak Hammersmith állomása.

A Northern line Battersea felé vezető ágának és az azon lévő két új állomás (Battersea Power Station és Nine Elms) 2021. szeptemberi átadásával a metróállomások száma 272-re nőtt.

Állomások
Az alábbi listában szerepel mind a 272 állomás mellett a kiszolgált vonalak, az elhelyezkedésük, a viteldíjzónájuk, a megnyitásuk ideje, a korábbi elnevezéseik és az éves forgalmuk millió főben.

Fordítás

Megjegyzések

Hivatkozások

Források

További információk

 
 

Vasúttal kapcsolatos listák